Josef Hagler (1893-1972) – calciatore austriaco
 Marvin Hagler (1954-2021) – pugile e attore statunitense
 Tyjuan Hagler (1981) ex giocatore di football americano statunitense